

Mitologia 

Leucippo – personaggio della mitologia greca, figlio di Enomao
Leucippo – personaggio della mitologia greca, figlio di Xantio
Leucippo – personaggio della mitologia greca, figlio di Periere, re di Messenia
Leucippo – personaggio della mitologia greca, figlio di Turimaco, re di Sicione
Leucippo – personaggio della mitologia greca, figlio di Macareo re di Lesbo. Visse a Rodi
Leucippo – personaggio della mitologia greca, figlio di Lampro. Visse a Creta

Persone 

Leucippo – filosofo greco-ionico